Bernardino Ignazio Roero di Cortanze – arcivescovo cattolico italiano
 Carlo Roero di Cortanze – nobile italiano
 Giuseppe Adolfo Roero di Cortanze – generale italiano
 Tomaso Ercole Roero di Cortanze – politico, militare e diplomatico italiano